Tineretului se poate referi la:

 Tineretului, cartier în București
 Parcul Tineretului
 Stadionul Tineretului din București
 Tineretului (stație de metrou)
 Editura Tineretului

Vezi și 
 Parcul Tineretului (dezambiguizare)